Змагання серед змішаних команд на Чемпіонаті світу з дзюдо 2022 відбулись 13 жовтня в Ташкенті (Узбекистан).

Призери

Змагання 

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
 Жеребкування

змішана команда